Хѐнрик Ула̀шин () е полски езиковед славист, професор, специалист в областта на общата фонология и морфология и историческа фонетика на полския език, преподавател в Лвовския, Познанския и Лодзкия университет, член-кореспондент на Българската академия на науките.

Трудове 
 Über die Entpalatalisierung der ursl. e-Laute im Polnischen (1905)
 Uwagi krytyczne z powodu etymologii kobiety (1909)
 Zur Semasiologie von slav. r;kā, lit. rankàs (1910)
 Miscellanea językowe (z wyjątkiem dwóch pierwszy rozdziałów) (1912)
 Słowotwórstwo (1923)
 Kilka uwag terminologicznych (z dzie-dziny językoznawczej) (1927)
 Język staro-cerkiewno-słowiański (1928)
 Do fonetyki grup spółgłoskowych (1928)
 Laut, Phonema, Morphonema (1931)
 Sur l’assimilation réciproque en polonais (1932)
 Ze studiów nad grupami spółgłoskowymi w języku polskim (1956)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски слависти
Морфолози
Възпитаници на Киевския университет
Възпитаници на Ягелонския университет
Възпитаници на Виенския университет
Възпитаници на Лайпцигския университет
Преподаватели в Лвовския университет
Преподаватели в университет „Адам Мицкевич“
Преподаватели в Лодзкия университет
Член-кореспонденти на БАН
Членове на Лвовското научно дружество
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Починали в Лодз
Погребани на Калвинисткото гробище във Варшава